Щасли́вий — українське прізвище.

Відомі носії:
 Щасливий Павло — польський будівничий доби Ренесансу.
 Щасливий Петро Васильович — російський хокеїст.

Українські прізвища